3 miejscowości w Polsce:
 Czyżewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Czyżewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Czyżewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też: Czyżew